Carlos Kloppenburg (1919-2009), een rooms-katholieke bisschop
 Mirjam Hooman-Kloppenburg (1966), een Nederlands tafeltennisspeelster
 Doodslag op Joes Kloppenburg, een geruchtmakend geweldsmisdrijf in Nederland
 Monument voor Joes Kloppenburg, monument naar aanleiding van dit geweldsmisdrijf
 Joes Kloppenburgbrug, brug in Amsterdam vernoemd naar Joes Kloppenburg
 Kloppenburg (winkelketen), een voormalige Duitse winkelketen

Zie ook
Cloppenburg (doorverwijspagina)